Примера Уругвая 1998 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Все 12 клубов представляли Монтевидео.

Чемпионом страны стал «Насьональ», прервавший пятилетнюю гегемонию «Пеньяроля». Трёхцветные выиграли как Апертуру, так и Клаусуру, поэтому для определения чемпиона не требовалось проводить плей-офф.

Чемпион и вице—чемпион Лигильи 1998 («Насьональ» и «Белья Виста») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1999.

Из Примеры должны были выбыть два клуба, а также ещё один клуб мог прийти из Второго дивизиона по результатам плей-офф. Однако уже после проведения этих матчей Ассоциация футбола Уругвая постановила, что ни одна команда не вылетает во Второй дивизион, а к двум представителям Второго дивизиона («Серро» и «Фронтера Ривера») были добавлены три клуба, представляющие Интериор Уругвая (местность за пределами Монтевидео): «Депортиво Мальдонадо», «Пайсанду Белья Виста» и «Такуарембо», причём последний клуб не успел провести во Втором дивизионе ни единого сезона.

Таблицы

Апертура

Клаусура

Общая

Матчи за право выступать в Примере 
 Рампла Хуниорс — Депортиво Мальдонадо — 3:2, 1:3, 1:1 (пен. 6:5)
«Рампла Хуниорс» осталась в Примере, «Депортиво Мальдонадо» должен был остаться во Втором дивизионе, однако из-за решения АУФ расширить Примеру, клуб из Мальдонадо всё равно получил путёвку в элиту на 1999 год.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1998
Футбол в Южной Америке в 1998 году
Спорт в Уругвае в 1998 году